Матте́р () — фамилия.

Известные носители:
 Маттер, Герберт (1907—1984) — швейцарский график, дизайнер и фотограф.
 Маттер, Жак (1791—1864) — французский историк.
 Маттер, Мани (1936—1972) — швейцарский бард и юрист.
 Маттер, Пиус (род. 1978) — швейцарский кёрлингист и тренер.